

Patronyme 

 Maurice Pialat (1925-2003), réalisateur de cinéma et peintre français, mari de Sylvie Pialat ;
 Michel Pialat (1945-2014), joueur français de Scrabble ;
 Michèle Pialat (1942-), nageuse française ;
 Sylvie Pialat (1960-), scénariste et productrice française et femme de Maurice Pialat.